Велетенські таргани (Blaberidae) — друга за величиною родина тарганів.

Опис 
Ці великі таргани поширені в тропіках и субтропіках. Досягають довжини 9 см (Blaberus giganteus) і 8 см (Macropanesthia rhinoceros).

Відомі випадки симбіотичної співпраці з мурахами. Наприклад Pycnoscelus surinamensis живе в мурашниках Brachymyrmex cordemoyi Forel, 1895.

Класифікація
Відомо близько 10 підродин, 170 родів і 1200 видів:

Підродина Blaberinae
Achroblatta
Anchoblatta
Antioquita
Archimandrita
Aspiduchus
Cacoblatta
Capucinella
Cariacasia
Bionoblatta
Blaberus
Blaptica
Brachycola
Byrsotria
Eublaberus
Glomerexis
Glyptopeltis
Gromphadorhina
Hemiblabera
Hiereoblatta
Hormetica
Hyporhicnoda
Kemneria
Lucihormetica

Mesoblaberus
Minablatta
Mioblatta
Monachoda
Monastria
Neorhicnoda
Oxycercus
Paradicta
Parahormetica
Petasodes
Phoetalia
Pseudogyna
Sibylloblatta
Styphon
Підродина Diplopterinae
Calolampra
Diploptera

ПідродинаEpilamprinae
Acroporoblatta
Anisolampra
Aptera (genus)
Apsidopis
Ataxigamia
Audreia
Blepharodera
Calolamprodes
Colapteroblatta
Compsolampra
Cyrtonotula
Derocardia
Dryadoblatta
Elfridaia
Epilampra
Galiblatta
Haanina
Homalopteryx
Litopeltis
Miroblatta
Molytria
Morphna
Nauclidas
Notolampra
Opisthoplatia
Phlebonotus
Phoraspis
Pinaconota
Placoblatta
Poroblatta
Phortioeca

Pseudophoraspis
Pseudoplatia
Rhabdoblatta
Rhicnoda
Stictolampra
Stictomorphna
Thorax
Ylangella

Підродина Gyninae
Alloblatta
Evea
Gyna
Paraprincisaria
Paraplecta
Princisaria
Pseudocalolampra
Progonogamia
Thliptoblatta
Підродина Panchlorinae
Achroblatta
Anchoblatta
Biolleya
Panchlora
Pelloblatta
Підродина Panesthiinae
Ancaudellia
Annamoblatta
Caeparia
Microdina
Miopanesthia
Panesthia
Salganea
?Dicellonotus
?Dolichosphaeria
?Hemipanesthia
?Heteroblatta
?Geoscapheus
?Macropanesthia
?Mylacrina
?Neogeoscaphus
?Parapanesthia
?Phortioecoides
?Proscratea
Підродина Oxyhaloinae
Aeluropoda
Ateloblatta
Coleoblatta
Griffiniella
Gromphadorhina
Heminauphoeta
Henschoutedenia
Jagrehnia
Leucophaea
Nauphoeta
Oxyhaloa
Pelloblatta
Pronauphoeta

Підродина Perisphaeriinae
Bantua
Compsagis
Cyrtotria
Derocalymma
Ellipsica
Elliptoblatta
Gymnonyx
Hostilia
Laxta
Neolaxta
Perisphaeria
Perisphaerus
Pilema (Pronaonota)
Platysilpha
Poeciloblatta
Pronaonota
Pseudoglomeris
Trichoblatta
Zuluia
Підродина Pycnoscelinae
Pycnoscelus
Stilpnoblatta
Підродина Zetoborinae
Capucina
Lanxoblatta
Parasphaeria
Phortioeca
Schizopilia
Schultesia
Thanatophyllum
Tribonium
Zetobora
Zetoborella
Підродина не визначена
Africalolampra
Apotrogia
Diplopoterina
Eustegasta
Gynopeltis
Hedaia
Isoniscus
Phenacisma
Cryptocercus

Рід Cryptocercus інколи відносять до окремої родини — Cryptocercidae.

Див. також
 Gromphadorhina portentosa
 Nauphoeta cinerea

Посилання
Blaberidae (ovoviviparous cockroach family)  // UniProt

Таргани
Родини комах